Скок Володимир Іванович (4 червня 1932, Київ — 20 грудня 2003) — український фізіолог і педагог, академік АН України .
 Скок В'ячеслав Олександрович (13.09.1946, Ржев, Калінінської обл.) — радянський спортсмен (водне поло), срібний призер Олімпійських ігор 1968 року.
 Скок Павло Олександрович — заслужений працівник освіти України
 Скок Микола Андрійович (нар. 13 грудня 1948) — український педагог.

Примітки 

Прізвища